Шифман — прізвище.

 Гійом Шифман () — французький кіно- та телеоператор.
 Шифман Ілля Шолеймович (1930—1990) — радянський вчений-антикознавець і сходознавець.
 Немо Шифман ( 21 квітня 2000) — французький актор та співак, син Гійома Шифмана.
 Шифман Михайло Аркадійович (4 квітня 1949) — радянський фізик.
Прізвища